Betyár-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Betyár-barlang, mátraverebélyi barlang.
 Betyár-barlang, miskolci barlang.
 Betyár-barlang, az Alsó-perepusztai-sziklahasadék másik neve.
 Betyár-barlang, a Barnakő-barlang másik neve.
 Betyár-barlang, a Cuha-völgy 2. sz. barlang másik neve.
 Betyár-barlang, a Csengő-hegyi-ördöglyuk másik neve.
 Betyár-barlang, a Likas-dombi-barlang másik neve.
 Betyár-barlang, az Odvas-kői-barlang másik neve.
 Betyár-barlang, az Ördög-gát-lyuk másik neve.
 Betyár-barlang, a Száraz-Gerencei-barlang másik neve.
 Betyár-barlang, a Telekes-völgyi 3. sz. barlang másik neve.
 Betyár-barlang, a Vidróczki-barlang másik neve.

Hasonló nevek

 Betyárbarlang, az Odvas-kői-barlang másik neve.
 Betyárbarlang, a Száraz-Gerencei-barlang másik neve.
 Betyár barlang, az Odvas-kői-barlang másik neve.